NGC 3617 (другие обозначения — ESO 503-12, MCG -4-27-8, UGCA 231, AM 1115-255, PGC 34513) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Гидра. Открыта Джоном Гершелем в 1836 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3617
Гидра (созвездие)